

Населені пункти та їхні частини

 Кшижанкі — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Кшижанкі — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Кшижанкі — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки